Obhájcem titulu dvouhry juniorů na newyorském US Open 2013 byl Kanaďan Filip Peliwo, který z věkových důvodů již nemohl startovat. Do soutěže nastoupilo šedesát čtyři hráčů.

Soutěž dvouhry vyhrál čtvrtý nasazený Chorvat Borna Ćorić, který ve finále porazil australského hráče Thanasiho Kokkinakise po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–1. Získal tak svůj premiérový grandslamový titul a stal se prvním Chorvatem, jenž triumfoval na juniorce Flushing Meadows. Bodový zisk mu po turnaji zajistil posun na první místo světového juniorského žebříčku ITF.

Nasazení hráčů 

  Alexander Zverev (semifinále)
  Gianluigi Quinzi (čtvrtfinále)
  Cristian Garín ''(semifinále)
  Borna Ćorić (vítěz)
  Stefan Kozlov (1. kolo)
  Johan-Sébastien Tatlot (čtvrtfinále)
  Guillermo Nuñez (1. kolo)
  Jošihito Nišioka (3. kolo)
  Hyeon Chung (1. kolo)
  Daniil Medveděv (3. kolo)
  Nicolás Jarry (2. kolo)
  Karen Chačanov (2. kolo)
  Clement Geens (3. kolo)
  Roman Safiullin (2. kolo)
  Jorge Brian Panta (3. kolo)
  Cameron Norrie (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Alexander Zverev
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Taylor Harry Fritz
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=62
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Bradley Mousley
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= M McDonald
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= A Zverev
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Borna Ćorić
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Tommy Paul
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jaime Galleguillos
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Zheng Weiqiang
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Johannes Härteis
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Alex Rybakov
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Thomas Colautti
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08=

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Johan-Sébastien Tatlot
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= JC Aragone
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Maximilian Marterer
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Takaši Saito
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013